L'Autoroute A28 (o A28) belga parte da Aubange, fino ad arrivare al confine con la Francia, congiungendosi con la Route nationale 52. L'autostrada è lunga 3 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A028